Ez a lista a The Adventures of Rocky and Bullwinkle című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái